Code steht für:

 Code oder Kode, eine Abbildungsvorschrift
 Passwort, Codewort
 Code (Semiotik), Kommunikationskonvention
 Quelltext, in einer Programmiersprache geschriebener Text eines Programms
 Genetischer Code

Werktitel:
 Code, ehemalige politische Zeitschrift (bis 1995), siehe Lyndon LaRouche #Zeitschrift „Code“
 The Code (Fernsehserie), australische Fernsehserie (2014)

Code ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Code (* 1951), US-amerikanischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Lorraine Code (* 1937), kanadische Philosophin und Wissenschaftstheoretikerin

 CODE steht für:
 Center for Orbit Determination in Europe, siehe Observatorium Zimmerwald #Center for Orbit Determination in Europe
 CODE University of Applied Sciences, private staatlich anerkannte Fachhochschule in Berlin
 International Commission on Distance Education, nichtstaatliche gemeinnützige Organisation

Siehe auch:
 Codebuch (Verzeichnis)
 Coad
 Kode

Abkürzung